El término estación hace referencia a varios artículos, en esta enciclopedia:

Clima
 Una de las cuatro estaciones del año.

Lugares 
 Estación, lugar donde habitualmente se hace una parada durante un viaje o trayecto.
 Estación meteorológica, instalación destinada a medir y registrar variables meteorológicas.
 Estación de esquí, área preparada para el deporte de la nieve.
 Estación de radio.
 Estación base de telefonía móvil.
 Estación o tienda gestionada por el estacionario, donde se podían vender, alquilar o copiar libros.

Transporte 
 Estación de ferrocarril, instalación a la que llegan y de la que parten trenes.
 Estación de autobús, instalación a la que llegan y de la que salen autobuses.
 Estación de servicio, un punto de venta de combustibles y lubricantes.
 Estación espacial, construcción para hacer actividades en el espacio exterior.
 Aerostación (utilizado a veces para referirse a un aeropuerto).

Informática 
 Estación de trabajo, microordenador de altas prestaciones destinado al trabajo técnico o científico.

Música y televisión 
 Estación Terminal, telenovela argentina.
 Estación, una canción de la banda argentina de rock progresivo  Sui Generis.

Religión 
 Estación del Viacrucis, cada una de las catorce paradas en las que se divide el Viacrucis.
 Estación de penitencia, procesión que realizan las cofradías penitenciales visitando algún templo donde rinden culto al Santísimo Sacramento.

Otros 
 Las cuatro estaciones (desambiguación)
 Estaciones de Camila (desambiguación)